W66 peut faire référence à :
 Noyade et submersion consécutives à une chute dans une baignoire, d’après la classification internationale des maladies ;
 W66, une ogive thermonucléaire américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres